Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Vijay Amritraj e Dick Stockton 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Vijay Amritraj /  Dick Stockton (finale)

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1977